Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 895 dans le monde.

 Route 895 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis